George Island kan syfta på följande platser

Falklandsöarna 

 George Island (ö i Falklandsöarna),

Hongkong 

 Luk Chau, ö,

Kanada 

 George Island, Manitoba, ö, 
 George Island, Northwest Territories, ö, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar